Czermnica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Nowogard

2 cieki w Polsce:
 Czermnica – potok, dopływ Metuji
 Czermnica – potok, dopływ Skory

Zobacz też 
 Czermna, Czermno